Mir, antiga estació espacial russa avui dia destruïda.
 Especialista Intern-Resident, acrònim de Metge Intern Resident i de l'examen que dona accés a la condició d'especialista.
 MIR Racing, motocicleta de competició fabricada a Alberic (Ribera Alta) vegeu Llista de fabricants de prototipus de motocicleta dels Països Catalans#MIR
 Ministeri de l'Interior d'Espanya.
 MIR (sèrie de televisió), sèrie televisiva.
 Organitzacions: 
 MIR, moviment revolucionari xilè
 MIR, moviment revolucionari peruà.
 MIR, moviment revolucionari veneçolà.